Луни́ () — род хищных птиц подсемейства луневых из семейства ястребиных.

Описание 
Длина 41—60 см. Длинные крылья и хвост приспособлены для медленного бесшумного полёта низко над землёй, во время которого луни высматривают грызунов, птенцов, ящериц, лягушек и другую добычу. Ноги длинные, что облегчает схватывание добычи в траве. На боках головы подобие лицевого диска, характерного для сов. Обитают в открытых пространствах.

Распространение 
Распространены широко, кроме полярных областей.

Классификация 
Род включает в себя 16 современных видов и несколько вымерших:
 
 
 
 
 
 
  
   (Новая Зеландия)
  (ранее относился к C. maillardi)
 
 
 
 
 
 
 
 .

Выражение «Седой как лунь» 
Некоторые виды луней окрашены в голубовато-пепельно-серые цвета, так что издали на полете кажутся белёсыми. Именно с птицей, а не с луной, как думают некоторые, и сравнивают поседевшего, белоголового человека.
И всё же только белый цвет оперения ещё недостаточен для сравнения, в противном случае седого человека можно было бы сравнить с любой светло окрашенной птицей. Птица лунь с загнутым клювом и с венцом перьев вокруг щёк и подбородка напоминает убелённого сединами бородатого старца.
По другой версии, поговорка пошла из-за изменения окраса самцов луней по мере взросления. Из коричневых они становятся «седыми».

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / Под ред. М. С. Гилярова. — 2-е изд., исправл. — М.: Большая российская энциклопедия, 1995.

Ссылки 
 Подборка статей и видовых очерков на сайте «Пернатые хищники России»

 
Роды птиц